Tabwa peut désigner :
 une langue africaine, le tabwa
 un peuple d'Afrique de l'Ouest, les Tabwa (également appelés Batabwa)